Anheliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Angelowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch, siehe Anheliwka (Kalusch)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky, siehe Anheliwka (Salischtschyky)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Anheliwka (Ternopil)